Микаэ́ль Ла́удруп (; 15 июня 1964, Копенгаген) — датский футболист и футбольный тренер. Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника за «Лацио», «Ювентус», «Барселону», «Реал Мадрид» и сборную Дании. В 2006 году Федерация футбола Дании признала Лаудрупа лучшим футболистом в истории Дании. В качестве тренера работал с клубами из Дании, Испании, России, Англии, Катара. Родной брат Микаэля, Бриан, также был футболистом.

Клубная карьера 
Сын известного датского футболиста Финна Лаудрупа. Приобрёл широкую известность в 1983 году, забив девять мячей в семи играх за сборную Дании, после чего был приглашён в «Ювентус». Места в составе туринского клуба сразу ему не нашлось, и два сезона игрок провёл в аренде в «Лацио». В «Ювентусе» Лаудруп заиграл с 1985 года. В 1989 году перешёл в «Барселону», в которой заменил ушедшего в «Тоттенхэм Хотспур» Гари Линекера. С «Барселоной» Лаудруп выиграл четыре чемпионата Испании подряд. Затем он перешёл в «Реал Мадрид», с которым стал чемпионом в 1995 году. Испанская часть карьеры Лаудрупа завершилась тем, что его назвали лучшим легионером чемпионата за последние 25 лет. Последний сезон в профессиональной карьере Лаудруп провёл в «Аяксе», с которым сделал золотой дубль.

Международная карьера 
В сборной дебютировал 15 июня 1982 года в игре со сборной Норвегии, в которой забил гол. В 1984 году со сборной дошёл до полуфинала чемпионата Европы. В 1986 году — до 1/8 финала чемпионата мира в Мексике.

В 1990 году тренером сборной стал Рихард Мёллер-Нильсен, с которым у Микаэля Лаудрупа возник конфликт. Лаудрупу не нравился оборонительный стиль, который Мёллер-Нильсен развивал у команды: апофеозом возмущений футболиста стало домашнее поражение 14 ноября 1990 года в отборе на чемпионат Европы 1992 года от Югославии со счётом 0:2. После игры Лаудруп публично заявил об отказе играть за сборную Дании при Мёллере-Нильсене:

Я играю в футбол ради удовольствия и амбиций, однако за последние годы я не радовался, играя за сборную, и принял решение остановиться. Существуют ситуации, в которых невозможно хорошо играть, и в таких обстоятельствах я просто бессилен что-либо сделать.

Югославия выиграла отборочную группу, попав в финальный этап Евро, однако из-за политических событий и санкций ООН сборную дисквалифицировали, и её место заняла Дания, которая и выиграла турнир. Лаудруп не только отказался возвращаться в сборную даже к этому турниру, но и назвал несправедливым участие Дании, попавшей на турнир не по спортивному принципу. Датский журналист Ян Кьельдтофт сказал, что Микаэль Лаудруп хоть и был одним из лучших игроков мира, но попади он в заявку на Евро-1992, датчане бы не смогли выиграть турнир.

В сборную Лаудруп вернулся только в 1993 году. В 1998 году он дошёл с командой до 1/4 финала чемпионата мира.

Всего за сборную Дании он сыграл 104 матча, забив 37 голов.

Тренерская карьера 
После провального для Дании чемпионата Европы 2000 года Лаудруп стал ассистентом главного тренера сборной Мортена Ольсена. На этой должности он работал до конца чемпионата мира 2002 года, после чего возглавил родной «Брондбю». С 2007 по 2008 год занимал пост главного тренера «Хетафе». Вывел команду в четвертьфинал Кубка УЕФА. 12 сентября 2008 года подписал контракт на полтора года с московским «Спартаком». Уволен с поста главного тренера «Спартака» 15 апреля 2009 года в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона 2009. Позже тренер признал работу в «Спартаке» ошибкой, поскольку он не знал культуру страны.

В июле 2010 датский специалист вернулся в Испанию, где возглавил команду «Мальорка» на условиях двухлетнего контракта. Впрочем, вскоре после начала своего второго сезона во главе команды, 27 сентября 2011 подал в отставку из-за конфликта с руководством клуба.
15 июня 2012 стал главным тренером валлийского «Суонси Сити», который выступает в английской Премьер-лиге. По контракту Лаудруп должен был проработать на должности 2 года. В сезоне 2012/2013 «Суонси Сити» победил в Кубке Английской Лиги (в финале «Суонси Сити» разгромил «Брэдфорд Сити» со счётом 5:0), завоевал право на выступление в Лиге Европы, заняли 9-е место в АПЛ (лучший результат за 31 год и второй результат за 102-летнюю историю клуба). 4 февраля 2014 года Лаудруп был уволен из «Суонси».

1 июля 2014 года Лаудруп возглавил катарский клуб «Лехвия», который в по итогам сезона-2014/15 стал чемпионом Катара. Летом 2015 года Лаудруп не смог договориться с «Лехвией» о продлении контракта и покинул команду.

Осенью 2015 года Лаудруп отказался возглавить сборную Дании, объяснив свой отказ личными обстоятельствами.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

В качестве игрока 
«Ювентус»
 Чемпион Серии A: 1985/86
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1985

«Барселона»
 Чемпион Примеры (4): 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94
 Обладатель Кубка Испании: 1989/90
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 1991, 1992
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1992
 Обладатель Суперкубка Европы: 1992

«Реал Мадрид»
 Чемпион Примеры: 1994/95

«Аякс»
 Чемпион Эредивизи: 1997/98
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1997/98

Сборная Дании
 Обладатель Кубка конфедераций: 1995
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1984

В качестве тренера 
«Брондбю»
 Чемпион Дании: 2004/05
 Обладатель Кубка Дании (2): 2002/03, 2004/05
 Обладатель Кубка датской лиги (2): 2005, 2006
 Обладатель Суперкубка Дании: 2002

«Суонси Сити»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2013

«Лехвия»
 Чемпион Катара: 2014/15

Личные достижения 
 Футболист года в Дании (2): 1982, 1985
 Футболист года в Испании: 1990
 Тренер года в Дании (2): 2003, 2005
 Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer
 Введён в Зал славы датского футбола
 В списке ФИФА 100

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 Статистика выступлений за «Барселону» по сезонам
 Иньеста называл его (а не Месси!) лучшим в истории, Пеп плакал, когда он ушел в «Реал». Лаудруп был гением, но не стал великим из-за лени

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «КБ Копенгаген»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
ФИФА 100
Футбольные тренеры Дании
Тренеры ФК «Брондбю»
Тренеры ФК «Хетафе»
Тренеры ФК «Спартак» Москва
Тренеры ФК «Мальорка»
Тренеры ФК «Суонси Сити»
Тренеры ФК «Аль-Духаиль»
Тренеры ФК «Эр-Райян»
Микаэль
Тренеры-легионеры футбольного чемпионата России